O Campeonato Brasileiro de Curling 2022, disputado na Arena Ice Brasil (Morumbi, São Paulo) entre 7 e 10 de agosto 2022, foi o primeiro organizado pela Confederação Brasileira de Desportos no Gelo (CBDG) no Brasil, após as quatro edições realizadas no Canadá em 2015, 2016, 2017 e 2019.     

O evento foi aberto às categorias times (adultos) masculinos, femininos e mistos, times juvenis femininos e masculinos, cadeirantes e duplas mistas, para todos os jogadores brasileiros filiados na CBDG com pelo menos um ano de experiência em Curling. Excepcionalmente, o regulamento previa a inscrição de atletas com menos de um ano de experiência em curling para a categoria cadeirantes e para a dupla brasileira melhor colocada no Torneio Ice Brasil de Curling 2022.    

A cerimônia de abertura do campeonato, na noite de 6 de agosto de 2022, teve as presenças da campeã olímpica de curling Stefania Constantini, do representante da World Curling Federation Darrel Ell e de autoridades consulares de Itália e Canadá, além dos atletas e autoridades da CBDG.   

Os campeões brasileiros foram a equipe masculina capitaneada por Marcelo Mello e a dupla mista formada por Isis Oliveira e Marcelo Mello. Não houve inscrições para cadeirantes e equipes mistas. As competições de equipes juvenis femininas e masculinas não foram realizadas porque só houve uma inscrição em cada uma destas categorias.

Duplas mistas inscritas 

¹ Atleta substituída por Lenise Souza a partir do segundo jogo, devido a lesão.

Equipes inscritas 

¹ Atletas que não puderem comparecer e foram substituídos pelos respectivos alternates (reservas).

Programação

Competição de equipes femininas
As partidas previstas não foram realizadas devido à impossibilidade de comparecimento do número mínimo de atletas.

Competição de equipes masculinas
Disputada numa série de até três jogos de 8 ends.

Jogo 1
Domingo, 7 de agosto, 17:30

Jogo 2
Segunda, 8 de agosto, 18:15

Jogo 3
Terça, 9 de agosto, 17:30

Competição de duplas mistas
Primeira fase no formato round robin (todos contra todos), classificando-se as quatro duplas melhores classificadas para os play-offs, disputados em cruzamento olímpico.

Round Robin

Rodada 1
Domingo, 7 de agosto, 13:30

Rodada 2
Segunda-Feira, 8 de agosto, 10:00

Rodada 3
Segunda-Feira, 8 de agosto, 14:00

Rodada 4
Terça-Feira, 9 de agosto, 9:30

Rodada 5
Terça-Feira, 9 de agosto, 13:30

A Equipe 1 desistiu do jogo e a vitória foi atribuída à Equipe 2.

Tabela resumo da 1ª Fase

Classificação da 1ª Fase

{| class="wikitable" style="text-align: center;"

Semifinais
Quarta-feira, 10 de agosto, 9:30

Decisão do 3º lugar
Quarta-feira, 10 de agosto, 13:30

Por lesão de atletas nas duas equipes, o jogo não foi disputado e o terceiro lugar ficou dividido entre as duplas.

Final
Quarta-feira, 10 de agosto, 13:30

Classificação final

Transmissão
No domingo 7/8 e na quarta-feira 10/8, o Canal Olímpico do Brasil transmitiu as partidas por streaming.
Nos demais dias, o streaming das partidas foi realizado pelo perfil da Arena Ice Brasil no Instagram.

Ligações externas
 Sítio da Confederação Brasileira de Desportos no Gelo (CBDG)
 Sítio da Arena Ice Brasil
 Perfil da Arena Ice Brasil no Facebook 
 Regulamento do Campeonato Brasileiro de Curling 2022
 Brazilian Curling Club (Vancouver-CAN)

Referências

<noinclude>

!Artigos novos
Curling do Brasil